Флориан Стаблевский (; 16 октября 1841, Всхова — 24 ноября 1906, Познань, Провинция Позен) — польский священнослужитель, архиепископ Познаньский и Гнезненский, примас Польши в 1891 — 1906 годах.

Биография 

Сын бедного шляхтича герба Окша. После окончания гимназии, в 1861—1863 учился в познанской духовной семинарии, затем в Мюнхенском университете.

В 1866 получил научную степень доктора богословия и тогда же был посвящён в духовный сан священника.

В 1876—1891 избирался депутатом в прусский парламент.

С 14 декабря 1891 — архиепископ митрополит Гнезненский и Познаньский (с титулом примаса Польши).

Возглавляя архиепископство Гнезненское, основал журнал «Przewodnik Katolicki», а также типографию и книжный магазин св. Войцеха в Познани.

Похоронен в Кафедральном соборе в Познани.

Ссылки 
 Florian Stablewski 

Католические епископы Польши
Архиепископы Гнезненские
Примасы Польши
Доктора богословия